

Cinema 
 Fantasy – cortometraggio del 1927 diretto da Andrew L. Stone
 Fantasy – film del 1992 diretto da Geoffrey Brown, Derek Strahan

Musica 
 Fantasy – casa discografica italiana
 Fantasy – gruppo musicale italiano
 Fantasy – singolo di Aiko Kayō
 Fantasy – album di Carole King del 1973
 Fantasy – singolo degli Earth, Wind & Fire del 1978, dall'album All 'N All
 Fantasy – singolo di Aldo Nova del 1982, dall'album Aldo Nova
 Fantasy/Baby Love – singolo degli Oliver Onions del 1982
 Fantasy – album di Münchener Freiheit del 1993
 Fantasy – album di Lena Philipsson del 1993
 Fantasy – singolo di Mariah Carey del 1995
 Fantasy – singolo degli Alice Nine del 2006

Altro 
 Fantasy – genere letterario
 Fantasy – canale televisivo satellitare
 Fantasy – profumo di Parfums Elizabeth Arden
 Fantasy – videogioco arcade prodotto dalla SNK Playmore nel 1981
 Fantasy – giocatore professionista di StarCraft